Altman eller Altmann kan syfta på:

 Arthur Altman (1910–1994), amerikansk kompositör
 Doris Altman (1889–1916), svensk skådespelare
 Eugen Altman (1881–1950), ryskfödd svensk ingenjör
 Joseph Altman (1925–2016), amerikansk neurobiolog
 Nathan Altman (1889–1970), sovjetisk konstnär
 Robert Altman (1925–2006), amerikansk regissör och manusförfattare
 Sam Altman (född 1985), amerikansk entreprenör och bloggare
 Scott D. Altman (född 1959), amerikansk astronaut
 Sidney Altman (1939–2022), amerikansk kemist
 Wilhelm Altmann (1862–1951), tysk musikskriftställare

Tyska efternamn